Вілле́р-Сен-Жене́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 55 км на північний схід від Парижа, 95 км на південний схід від Ам'єна, 70 км на південний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 127 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 373,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віллер-Сен-Жене на сайті французького Національного інституту географії
 Віллер-Сен-Жене на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллер-Сен-Жене на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллер-Сен-Жене на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллер-Сен-Жене на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза